Здесь представлен список правителей Валахии до объединения с Молдавским княжеством в единое государство — Румынию  года.

Из валашских воевод второй половины XIII века приведены только правившие в Арджеше — будущей столице Валахии.

Легендарные воеводы Арджеша и Валахии

Воеводы Валахии

Господари Валахии

Правление фанариотов (1715—1821)

Правление господарей, назначенных Россией с согласия Турции и местных бояр (с января 1832 — согласно Органическому Регламенту) (30 июня (12 июля) 1822 — 13 июня 1848) 

а Высокая Порта приняла «Фирман об административном устройстве Молдовы и Валахии», который утвердил политическое и административное объединение Молдовы и Валахии как автономных территорий, находящихся в составе Османской Империи. а Александру Иоан Куза, будучи одновременно правителем Молдовы и Валахии (с разными правительствами до этой даты), опубликовал прокламацию, утверждавшую образование румынской нации. Через 44 дня, а, государственные собрания Молдовы и Валахии объявили Бухарест столицей страны. С этого дня Молдавское княжество перестало существовать. Современная же Республика Молдова располагается на территории Бессарабии, отделившейся от Молдавского княжества и присоединённой к Российской империи ещё в 1812 году.

См. также 

 Список правителей Молдавского княжества

Валахия